Neruda puede referirse a:

 Pablo Neruda (1904-1973), poeta chileno.
 Neruda (álbum de Pablo Neruda), álbum de Pablo Neruda de 1969.
 Neruda (álbum de Red Rider), álbum de Red Rider.
 Neruda (apellido), apellido checo.
 Neruda (película), película de Pablo Larraín de 2016.
 (1875) Neruda, asteroide del cinturón de asteroides;
 Chante Neruda, álbum de Quilapayún de 1983.
 Pablo Neruda (Sibaté) barrio colombiano del municipio de Sibaté.